McConville ist der Familienname folgender Personen:
 James C. McConville (* 1959), US-amerikanischer General 
 Leo McConville (1900–1968), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Tommy McConville (1946–2013), irischer Fußballspieler